Ильицино — название населённых пунктов в России:

 Ильицино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Ильицино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ильицино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Ильицино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.